«Урок жизни» — советский цветной художественный фильм 1955 года режиссёра Юлия Райзмана.

Фильм занял 11-ю строчку в кинопрокате СССР 1955 года — фильм посмотрели 25 130 000 зрителей.

Сюжет 
Наташа — студентка пединститута, влюбляясь в инженера-строителя Сергея и бросив учёбу отправляясь за ним на стройку. Спустя годы у них уже подрастает сын, Сергей строит успешную карьеру, но отношения между супругами натянутые: все мысли Сергея занимает работа, руководящая должность делает его все более самоуверенным и грубым, а Наташа чувствует себя одинокой. Наступает момент, когда Наташа уже не может мириться с бесполезностью жизни домохозяйки. Она возвращается в институт, где оказывается студенткой своего бывшего однокурсника Кости, ставшего преподавателем. Костя еще с прежних пор влюблен в Наташу. Завершив учёбу она становится учительницей. Сергей же, после сатирического фельетона на методы его руководства, прозревает, и получив «урок жизни» понимает, что ему нужна Наташа, которая также всё это время продолжала любить его…

В ролях 
В главных ролях:
 Валентина Калинина — Наташа Емельянова
 Иван Переверзев — Сергей Терентьевич Ромашко, инженер
В других ролях:

 Ольга Аросева — Рая, подруга Наташи
 Георгий Куликов — Костя, Константин Николаевич, одногруппник Наташи, влюбленный в нее
 Маргарита Юрьева — Лиля Замковая, одногруппница Наташи, актриса
 Виктор Авдюшко — Вася, одногруппник Наташи
 Ирина Акташева — Лиза, одногруппница Наташи, жена Васи
 Евгений Весник — Пётр Замковой, инженер, брат Лили
 Федор Шиманский — Сутейкин, прораб
 Андрюша Михайлов — Тишка, сын Наташи и Сергея
 Валентина Ананьина — Нюра, домработница Ромашко
 Константин Барташевич — член райкома
 Владимир Всеволодов — инженер
 Лилия Гурова — Марья Степановна, соседка Ромашко
 Александра Денисова — тётя Аня, вахтёрша в общежитии
 Николай Парфёнов — инженер Вася
 Константин Нассонов — председатель экзаменационной комиссии
 Павел Тарасов — Рожицкий, инженер
 Евгений Тетерин — Иван Тимофеевич, инженер
 Кларина Фролова-Воронцова — Настасья Ивановна, домработница Ромашко
 Александр Ханов — член райкома

В титрах не указаны:

 Антонина Богданова — член экзаменационной комиссии
 Николай Никитич — член экзаменационной комиссии
 Иван Кузнецов — инженер
 Татьяна Махова — одногруппница Наташи
 Юрий Леонидов — муж Наташиной одногруппницы
 Андрей Пунтус — сослуживец Сергея
 Алла Будницкая — посетительница парикмахерской
 Зинаида Сорочинская — Варя

 Критика 
Фильм вызвал разные отклики у современной ему критики, и разные оценки спустя полвека; фильм во многом опередил время, этот снятый в середине 1950-х годов фильм киноведы относили к периоду 1960-х — к фильмам «советской новой волны», журнал «Советский экран» (1974) отмечал, что в этом фильме режиссёр «делает серьёзную попытку вернуть киноискусству свежесть взгляда на жизнь».

Время, прошедшее с момента выхода «Урока жизни» (1955), в какой-то мере по-новому раскрыло его проблемы. Кто был главным героем картины для критики и особенно для зрителей середины 50—х годов? Рецензии и отзывы тех лет единодушны — Наташа, жена инженера Ромашко в исполнении В. Калининой. Молодая актриса Художественного театра прежде всего обращала на себя внимание непривычной индивидуальностью . В ней была нервность натуры, глубина, абсолютная искренность. Это было то самое, не похожее на другие, самобытное в своей простоте лицо, которого ждал экран. И все же, как ясно теперь, значимость созданного Калининой характера состояла не только в том, что он счастливо избежал схемы. С её появлением в кинематографию вошли новый человеческий тип и новая тема, пока лишь угаданная…

Итак, что же это за фильм создали Е. Габрилович и Ю. Райзман, вызвавший такую полемику, до сих пор не оцененный должным образом, напугавший одних и полюбившийся многим? Ю. Райзман назвал его «драмой, в которой нет ни измены, ни преступлений». На самом деле «Урок жизни» резко отличается от картин, вышедших одновременно с ним и также, казалось, построенных на семейно-бытовых коллизиях.

Очень достоверная и правдивая разработка среды, второго плана, свежесть и новизна приемов в операторской работе камера C. Урусевского вдруг задвигалась, живой человек, — всё это радовало сердца тех, кто любил кинематограф, и вселяло надежду на его новый расцвет.

Фильм «Урок жизни» (1955) возвращает Райзмана к реализму. Эта примечательная, как бы стоящая на перепутье картина, поставленная по интересному сценарию E. Габриловича «Жена», явилась одной из первых ласточек обновления советского экрана.

Примечательно, что киновед Нея Зоркая и спустя почти 40 лет, уже в новое время, оставалась при своём тогдашнем мнении о фильме, заочно споря с новыми критиками:
Нет, ошибся автор серьезной книги «Кинематограф оттепели» Виталий Трояновский, отнеся «Урок жизни» к ретро старинных сюжетов, эта картина вовсе не версия неравного брака «купец и интеллигентка», здесь дело сугубо советское…

 Литература 
 Райзман Ю. — «Урок жизни» (Заметки режиссёра фильма) // Советская женщина, № 3, 1956. — стр. 24
 Вайсфельд И. — Расствание с ошибкми (Худож . фильм «Урок жизни») // Искусство кино, № 10, 1956. стр. 9-10
 Белявский М. -Так в жизни бывает … Новый цветной худож . фильм («Урок жизни») // Гудок, 17 сентября 1955
 Дьяконов А.'' — Правдивый фильм (Худож. фильм «Урок жизни») // Труд, 1 октября 1955

Источники 
 Урок жизни // Советские художественные фильмы: Звуковые фильмы, 1930—1957. -М.: Искусство, 1961. — стр. 602
 Урок жизни // Домашняя синематека: отечественное кино 1918—1996 / Сергей замлянухин. — М.: Дубль-Д, 1996. — 520 с. — стр. 468
 Урок жизни // Мосфильм

Ссылки 
 Урок жизни // YouTube, Официальный канал киноконцерна"Мосфильм"

Фильмы СССР 1955 года
Фильмы-мелодрамы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Лидеры советского кинопроката